Il toponimo Mahina può riferirsi a diverse località:

Mahina – comune del Mali nel circondario di Bafoulabé
Mahina – comune della Polinesia francese
Mahina – circoscrizione della Tanzania